La Vulgate est une version latine de la Bible.
 Dans la légende arthurienne, des séries de textes en prose qui en constituent des sources importantes :
cycle Vulgate
cycle Post-Vulgate
 La Vulgate d'Alexandre le Grand est l'expression qualifiant une tradition historique qui présente une vision apologétique du règne d'Alexandre le Grand.

Voir aussi 

Vulgarisation